Andrzej Piłat (1945) – polski ekonomista i polityk
 Andrzej Piłat (1993) – ukraiński artysta abstrakcyjny